Râul Florei se poate referi la:

 Râul Florei, Doftana
 Râul Florei, Prahova

Vezi și 
 Râul Florișoru
 Râul Floroaia
 Râul Florile Albe

Toponime românești